In the Days of '49 é um filme mudo norte-americano de 1911 em curta-metragem, do gênero western, dirigido por D. W. Griffith, produzido pela Biograph Company e distribuído por General Film Company.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco